AJS Model A 1910-1912
 AJS Model A 1914-1916